What's the Matter with Father? – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 What's the Matter with Father? – film del 1918 diretto da John G. Blystone